Churfranken bedeutet:
 Teile der Landkreise Miltenberg und Aschaffenburg, siehe Landkreis Miltenberg#Wirtschaft und Infrastruktur
 Verein, der Wirtschaft und Tourismus in diesen Landkreisen fördert, siehe Churfranken (Verein)
 Weinbaubereich des Weinanbaugebiets Franken am Bayerischen Untermain, siehe Franken (Weinanbaugebiet)#Weinbaubereiche